Against the World — третій студійний альбом американського дезкор-гурту Winds of Plague, випущений 19 квітня 2011 року.

Список композицій

B-side from California EP

FYE Edition bonus disc

Джерела 
 Against the World  allmusic
 Against the World  last.fm

Альбоми Winds of Plague
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми дезкору
Музичні альбоми 2011
Рок-альбоми